A carta de Cassini ou carta da Academia é a primeira carta geral e particular do reino da França. Seria mais apropriado falar-se em carta dos Cassini, uma vez que foi elaborada pela família Cassini, principalmente por César-François Cassini (Cassini III) e seu filho Jean-Dominique Cassini (Cassini IV) no século XVIII.

Levantamentos da carta

Os levantamentos foram efectuados entre 1756 e 1789, e as 181 folhas que compõem a carta foram publicadas entre 1756 e 1815.

Tendo morrido em 1784, César-François Cassini nunca chegaria a ver o fruto do seu trabalho. O seu filho, Jean-Dominique finalizou os trabalhos iniciados pelo pai.

Bibliografia 
  Carte de Cassini - Carte manuscrite de la  rive droite de la Vallée de la Vesdre par les ingénieurs géographes français avec la collaboration de Cassini, 1745-1748. Vincennes, Archives de la Guerre. 4.6. B 36 à  42, feuille F. in Étienne Helin, Lemoine Isabeau Claire, Bruxelles, Crédit communal, 1980.

Fonte da tradução

Ligações externas

Visualização 
 Carte de Cassini en ligne sur le site de l'EHESS
 Site personnel permettant notamment de retrouver toutes les cartes de Cassini numérisées dans Gallica
 Carte de Cassini sur le site Géoportail (IGN)
 La carte de Cassini superposée à la carte de France de Google Maps

Outras 
 Légende non exhaustive et illustrée de la carte
 Article rédigée par Monique Pelletier (BNF)
 Pages sur la carte de Cassini du site de l'IGN
 Histoire de la carte de Cassini sur le site du CDIP
 Pages sur la carte de Cassini du site de l'association culturelle et historique FACHES THUMESNIL

Cassini, Carte de
Cassini, Carte de